Тихарафе ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Пальма. Занимает площадь 53,76 км². Население 2769 человек (на 2010 год).

Покровителем города считается богоматерь  де Канделария.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Tijarafe

Муниципалитеты Санта-Крус-де-Тенерифе